Thomas Lüthi, född 6 september 1986 i Oberdiessbach, Schweiz är en schweizisk roadracingförare, världsmästare i 125GP-klassen säsongen 2005. Han blev tvåa i Moto2-klassen 2016 och 2017. Lüthi körde i MotoGP-klassen 2018, men går 2019 tillbaka till Moto2..

Tävlingskarriär 
Lüthi gjorde VM-debut i 125GP under säsongen 2002 på en Honda. Nästa år körde han hela säsongen och tog sin första pallplats genom att bli tvåa i Kataloniens Grand Prix. 2004 var ett misslyckat och skadedrabbat år. Roadracing-VM 2005 gick mycket bättre. Lüthi tog sin första Grand Prix-seger i Frankrikes Grand Prix. Han vann yttrerligare tre Grand Prix och blev världsmästare 5 poäng före Mika Kallio.
Samma år blev han även årets idrottsman i sitt hemland, där han sensationellt besegrade Roger Federer, trots dennes framgångar under året.

Lüthis karriär gick dock i stå efter VM-titeln. Som världsmästare hade en jobbig säsong 2006. Han gick upp till 250GP där han blev åttondeplats i 250GP under 2007. 2008 blev han elva och 2009 sjua i VM.

Till Roadracing-VM 2010 ersattes 250GP av den nya Moto2-klassen. Där körde han en Moriwaki MD600 för Interwetten Moriwaki Moto2-teamet. 2011-2014 körde han en Suter och från 2015 en Kalex, hela tiden för Interwetten-stallet. I Moto2 har Lüthi förbättrat sina resultat igen och vunnit några Grand Prix men inte kunnat slåss om världsmästerskapet förrän Roadracing-VM 2016. Han kom då på andra plats i VM efter Johann Zarco. Lüthi vann fyra Grand Prix 2016. Även 2017 blev han VM-tvåa, nu efter Franco Morbidelli.

Roadracing-VM 2018 gick Tom Lüthi upp i MotoGP-klassen där han körde en Honda för EG 0,0 Marc VDS med Morbidelli som stallkamrat. Lüthi lyckades inte ta några poäng på hela säsongen och tilldelades 29:e plats i VM. Marc VDS lade ner sin MotoGP-satsning efter 2018 och Lüthi gick ner till Moto2-klassen igen, där han ska köra en Kalex för Dynavolt Intact GP.

VM-säsonger

Framskjutna placeringar 
Uppdaterad till 2019-12-31.

Källor

 Arkivlänk

 
Födda 1986
Schweiziska roadracingförare
MotoGP-förare
Moto2-förare
250GP-förare
125GP-förare
Män
Levande personer
Världsmästare i roadracing
Personer från kantonen Bern